Rulík může být:

 rulík (rod) – rod vytrvalých bylin z čeledi lilkovitých
 rulík zlomocný

příjmení
 Jan Rulík (1744–1812) – český obrozenecký spisovatel, hudební skladatel a zpěvák
 Radim Rulík (* 1965) – český lední hokejista